Impetigo bezeichnet:

 Impetigo contagiosa, eine bakterielle Hauterkrankung
 Impetigo (Band), eine US-amerikanische Grindcore- und Death-Metal-Band